El término suplemento puede referirse, en esta enciclopedia:

Sintaxis
 al suplemento, un sinónimo del término sintáctico «complemento de régimen»;

Prensa
 al Suplemento Literario del diario español La Verdad;
 a SOY, un suplemento del diario argentino Página/12;

Alimentación
 a un suplemento culturista;
 a un suplemento dietético;
 a un suplemento vitamínico;

Juegos de rol
 al suplemento (o módulo) de un juego de rol, publicado para completar sus reglas o su universo de juego;

Geometría
 al suplemento de un ángulo, la diferencia numérica que existe entre un ángulo determinado y el ángulo llano.